L’heure d’hiver correspond, dans les pays pratiquant le changement d’heure, à l'heure dite « normale », qui est l'heure légale appliquée dans les mois correspondant à l'hiver. Le passage à l'heure d'hiver consiste à repasser à l'heure qui avait cours avant le passage à l'heure d'été en retranchant soixante minutes à l'heure légale au début de la période hivernale.

Dénomination 
Dans les pays qui ne pratiquent pas le changement d'heure, on ne parle pas d'heure d'hiver mais d'heure normale ou d'heure standard ( ou  en anglais).

Dans les pays qui pratiquent le changement d'heure, l'heure normale ou heure standard désigne l'heure d'hiver. On utilise aussi l'expression « heure d'hiver » pour éviter tout risque de confusion.

La dénomination des fuseaux horaires peut suivre la même approche. Par exemple, dans les pays du fuseau horaire de l'Europe centrale, l'heure d'été s'appelle heure d'été d'Europe centrale ou heure avancée d'Europe centrale (HAEC) (en anglais , CEST) alors que l'heure d'hiver s'y appelle heure normale d'Europe centrale (HNEC) (en anglais , CET).

En Europe 

En Europe (sauf en Islande, Biélorussie, Russie, Géorgie et Arménie, qui ont supprimé le passage à l'heure d'été), la période s’étend du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars.

En Amérique du Nord 
Depuis 2007, les États-Unis et le Canada effectuent le passage à l’heure d'été le deuxième dimanche de mars, et le retour à l'heure d'hiver le premier dimanche de novembre, à , heure de l'Est (excepté Terre-Neuve à  du matin).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heure d'été
 Temps solaire
 Fuseau horaire
 Heure en Europe
 Heure au Canada
 Heure au Mexique

Liens externes 
 .

Calendrier
Mesure du temps